

Geografia

Rosenthal (oggi Rožmitál pod Třemšínem) – città della Boemia Centrale
 Rosenthal im Böhmerwald (oggi Rožmitál na Šumavě) – comune della Boemia Meridionale

Rosenthal – città dell'Assia
 Rosenthal – quartiere della città di Berlino
 Rosenthal – frazione della città di Dahme/Mark nel Brandeburgo
 Ralbitz-Rosenthal – comune della Sassonia
 Rosenthal-Bielatal – comune della Sassonia
 Alt Rosenthal – frazione del comune di Vierlinden nel Brandeburgo

Persone 
 David Rosenthal (1962) – musicista statunitense
 Dick Rosenthal (1930) – cestista statunitense
 Frank Rosenthal (1929-2008) – imprenditore statunitense
 Harold Rosenthal (1917-1987) – critico musicale inglese.
 Joe Rosenthal (1911-2006) – fotografo statunitense
 Jürgen Rosenthal (???) – musicista tedesco
 Laurence Rosenthal (1926) – direttore d'orchestra statunitense
 Olivia Rosenthal (1965) – scrittrice francese
 Philip Rosenthal (1960) – scrittore statunitense
 Philip Rosenthal (1916-2001) – industriale e politico tedesco
 Rick Rosenthal (1949) – regista statunitense
 Ronny Rosenthal (1963) – calciatore israeliano
 Sam Rosenthal (???) – musicista statunitense
 Shmuel Rosenthal (1947) – calciatore israeliano

Altro 
 Rosenthal – azienda tedesca produttrice di porcellana

Pagine correlate 
 Rosental an der Kainach – comune austriaco nel distretto di Voitsberg (Stiria)